

Intergralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wzorki – przysiółek wsi Przemęczanki w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice
 Wzorki – część wsi Święta Katarzyna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn